Vargem (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina;
 Vargem (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo;